Johan Ernst Heilmann kan syfta på flera personer, bland andra:

* Johan Ernst Heilmann (1735–1800), dansk präst och psalmförfattare
 Johan Ernst Heilmann (1810–1879), dansk präst och psalmförfattare

Se även

Johann Heilmann